Filini, tipo di pasta
Ragionier Filini, personaggio cinematografico interpretato da Gigi Reder
Francesco Filini, politico italiano